Игрок года по версии футболистов Шотландской профессиональной футбольной ассоциации () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему футболисту года в шотландском футболе. Награда была впервые вручена по итогам сезона 1977/78. Лауреат определяется путём голосования среди членов профсоюза футболистов Шотландии — Шотландской профессиональной футбольной ассоциации (ШПФА) (). Первым обладателем награды стал нападающий клуба «Рейнджерс» Дерек Джонстон, первым не шотландским футболистом, получившим этот приз, является Тео Снелдерс — на тот момент голкипер «Абердина». Текущий владелец награды — полузащитник «Селтика» Джеймс Форрест. На сегодняшний день только двое футболистов дважды удостаивались быть лауреатами приза — швед Хенрик Ларссон и шотландец Скотт Браун. Несмотря на существование отдельной награды для лучшего футболиста-юниора сезона (Молодой игрок года по версии футболистов Шотландской профессиональной футбольной ассоциации), молодые игроки также имеют право претендовать на «взрослый» приз. По итогам сезона 2005/06 первым обладателем сразу двух этих званий стал Шон Малони, через два года это достижение повторил Эйден Макгиди.

Список номинантов публикуется в апреле. После окончательного выбора победитель данной награды вместе с лауреатами других призов от ШПФА принимает участие в торжественном мероприятии, которое неизменно проходит в городе Глазго. Самими игроками получение награды ценится очень высоко — в 2005 году лауреат Джон Хартсон на церемонии вручения приза сказал:

А в 2006 году Шон Малони прокомментировал весомость награды так:

Лауреаты 
К лету 2017 года награду вручали 40 раз. По итогам сезона 2004/05 приз был присуждён сразу двум футболистам — Фернандо Риксену и Джону Хартсону. Произошло это вследствие того, что по итогам голосования эти игроки набрали одинаковое количество баллов — по решению ШПФА они оба стали лауреатами. В таблице указаны и другие индивидуальные призы, которых футболист удостоился по итогам сезона — Игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов (SFWA) и Молодой игрок года по версии футболистов Шотландской профессиональной футбольной ассоциации (SYPY).

Победители по странам

Победители по клубам

См. также 
 Игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов
 Молодой игрок года по версии футболистов ШПФА
 Игрок года по версии футболистов ПФА
 Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов

Примечания 

Шотландия
Футбольные награды в Шотландии